Jumilla ist der Name von 

 Jumilla (Stadt), Stadt in der spanischen Region Murcia
 Jumilla (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet rund um die Stadt Jumilla